Ufficiale, figura della gerarchia militare
 Ufficiale (onorificenza), titolo onorifico
 Ufficiale (funzionario), titolare di un ufficio pubblico
 Pubblico ufficiale, locuzione giuridica
 Ufficiale giudiziario, funzionario ausiliario nell'ordinamento giudiziario
 Ufficiale di gara, sinonimo di arbitro
 Come aggettivo può indicare:
 una dichiarazione ufficiale, cioè pubblica o contenuta in un atto o un documento redatto secondo precise formalità (e quindi formale, diversamente da un'analoga informale) che può avere un valore giuridico e riguardare Enti pubblici oppure organizzazioni private
 la versione ufficiale di qualcosa, ossia l'unica riconosciuta come vera ed attendibile da parte di chi ne ha interesse e quindi l'unica di cui si assume la responsabilità, a differenza di eventuali versioni "non ufficiali", di cui non risponde
Emanato dall'autorità o dall'organo competente secondo le norme procedurali: comunicato u.; estens. di pubblico dominio, quindi autentico (si oppone a ufficioso).

Altri progetti